El término cepillo puede hacer referencia a:

Utensilios
Cepillo, utensilio con púas para diversos usos. 
Cepillo dental, utensilio utilizado para lavarse los dientes. 
Cepillo dental eléctrico, tipo de cepillo de dientes.
Cepillo interproximal, tipo de cepillo de dientes.
Cepillo del pelo, utensilio que se utiliza para peinar el cabello.
Cepillo sacapelo, cepillo usado en peluquería.
Cepillo para desabejar, cepillo para retirar abejas de la colmena.

Máquinas y herramientas
Cepillo de carpintero, herramienta destinada a rascar la madera. 
Cepillo de cantería, herramienta utilizada por los canteros para pulir piedra.
Cepillo de codo, herramienta para dar forma a las piezas tras el torno.

Otros
Cepillo, caja que en una iglesia sirve para recoger las limosnas.
Cepillo de Haidinger, fenómeno entrópico.
El nombre común de la planta Dipsacus fullonum.
El nombre común de la planta Globularia vulgaris.
El nombre común del árbol Callistemon.
Miguel Cepillo, actor español.